Американський тур (2019) - концертний північноамериканський міні-тур українського гурту Друга Ріка, який було анонсовано колективом наприкінці лютого 2019 року. Початок гастролей було призначено на 17 травня у Філадельфії (США), а кінець - 26 травня у Торонто (Канада). Сам тур включає в себе 6 концертів  . Цей тур можна вважати першим в історії гурту по Північній Америці (до цього це були поодинокі виступи).

Програма туру